Синяговский:
 Синяговский, Владимир Ильич (род. 1948) — российский государственный и политический деятель.
 Синяговский, Пётр Ефимович (1906—1996) — Герой Социалистического Труда.